Максим Ребиндер:
 Ребиндер, Максим Александрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7753; 26 ноября 1847.
 Ребиндер, Максим Владимирович (1759—1804) — генерал-лейтенант, сподвижник А. В. Суворова